YA est une partie de code OACI qui peut faire référence à :
 Afghanistan, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 Australie, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports.

YA est un symbole, qui signifie ya
 yottaampère, unité de mesure de courant électrique

Ya peut désigner :
 Ya, une commune du Burkina Faso,
 ya, une flèche japonaise,
 Yā, une lettre de l'alphabet arabe,
 Ya !, un hebdomadaire en langue bretonne.

yA est un symbole, qui signifie :
 yoctoampère, unité de mesure de courant électrique.

ya est une abréviation, qui signifie :
 years ago (« il y a x années »), expression utilisée par les anglosaxons pour se situer dans le temps passé.

Code